Pignatelli ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Pignatelli (1615–1700), neapolitanischer Aristokrat und als Innozenz XII. Papst
 Bartolomeo Pignatelli (um 1200–1272), Kanonist, Erzbischof von Cosenza und Messina
 Domenico Pignatelli di Belmonte (1730–1803), Erzbischof von Palermo und Kardinal der Römischen Kirche
 Fabrizio Pignatelli (1659–1734), Bischof von Lecce
 Faustina Pignatelli (1705–1769), italienische Mathematikerin und Physikerin
 Ferdinando Maria Pignatelli (1770–1853), Erzbischof von Palermo und Kardinal der Römischen Kirche
 Ferdinando Palma-Pignatelli (1623–1701), römisch-katholischer Bischof italienischer Herkunft
 Francesco Pignatelli (1652–1734), Kardinal der Römischen Kirche
 Francesco Maria Pignatelli (1744–1815), Kardinal der Römischen Kirche
 Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte (1851–1948), Kardinal der Römischen Kirche
 Giovanni Pignatelli (* etwa 1540; † etwa 1600), italienischer Hippologe
 Harald Pignatelli (* 1962), deutscher Moderator im Fernsehen und bei Events
 Joseph Pignatelli (1737–1811), spanischer Jesuit und Priester, Heiliger der katholischen Kirche
 Micaela Pignatelli (* 1945), italienische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Michele Pignatelli (1627–1695), Bischof von Lecce
 Stefano Pignatelli (1578–1623), Kardinal der Römischen Kirche